Елшанский — название населённых пунктов:

Россия 
 Елшанский — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Елшанский — посёлок в Богатовском районе Самарской области.